Final Fantasy V
 Flexible fuel Vehicle – in inglese un veicolo con motore Flex